Артис Уэйн Купер (; 16 ноября 1956, Майлан, Джорджия — 11 апреля 2022) — бывший американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового. Учился в Новоорлеанском университете, в 1978 году был выбран на драфте НБА под 40-м номером командой «Голден Стэйт Уорриорз». Позже выступал за команды «Юта Джаз», «Даллас Маверикс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Денвер Наггетс». Всего в НБА провёл 14 сезонов. В 1978 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Sun Belt. Всего за карьеру в НБА сыграл 984 игры, в которых набрал 7777 очков (в среднем 7,9 за игру), сделал 6095 подборов, 852 передачи, 295 перехватов и 1535 блокшотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Денвер Наггетс»